Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2010-2011 è il ventesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale della Sicilia.

Per la stagione 2010-11, delle 32 squadre partecipanti due provengono dalla Serie D: il Palazzolo e l'Acicatena. L'altra compagine proveniente dalla serie superiore, l'Adrano, ha operato una fusione col Biancavilla, dando vita al Biancadrano. Il Noto è stato ripescato in Serie D, il Favara non ha provveduto a tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione, mentre il Ragazzini Generali, proveniente dalla categoria inferiore, ha rinunciato a disputare il campionato. Dalla Promozione dunque, oltre alle rimanenti cinque promosse al termine della regular season (Valderice, Spadaforese, , Ribera e Santa Croce) e al Real Avola vincitrice della coppa di categoria, si è dovuto provvedere al ripescaggio di Castellammare, Sant'Agata, Casteldaccia e Taormina. Inoltre l'A.S.D. Marsala 1970, avendo operato una fusione con l'altra squadra cittadina di Serie D, ha ceduto il titolo sportivo all'. Il titolo sportivo del Campobello di Licata è stato acquisito invece dal . Infine la squadra messinese del Camaro ha cambiato la propria denominazione in Città di Messina

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Licata promosso in Serie D 2011-2012.
      Due Torri ammesso ai play-off nazionali.
      Casteldaccia e Sant'Agata retrocessi in Promozione 2011-2012 dopo play-out.
      Gattopardo Palma e Villabate retrocessi in Promozione 2011-2012.

Spareggio Play-off

Play-off
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Palazzolo promosso in Serie D 2011-2012.
      Biancadrano ripescato in Serie D 2011-2012.
      Santa Croce e Belpasso retrocessi in Promozione 2011-2012 dopo play-out.
      Spadaforese e Paternò retrocessi in Promozione 2011-2012.

Play-off
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Voci correlate 
Serie D 2010-2011 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 2010-2011

Sicilia